Lethem peut désigner :

Toponyme 
 Lethem, une ville du Guyana

Patronyme 

 Circé Lethem (née en 1976), une actrice belge
 Iao Lethem (né en 1972), un réalisateur et scénariste belge
 Jonathan Lethem (né en 1964), un écrivain américain de science-fiction et de roman policier
 Roland Lethem (né en 1942), un cinéaste belge

Patronyme belge